Karel I. Josef Rakouský, resp. Habsburský (německy Karl Joseph von Österreich, 7. srpna 1649, Vídeň – 27. ledna 1664, Linec) byl rakouský arcivévoda, velmistr Řádu německých rytířů, biskup pasovský, olomoucký a kníže-biskup vratislavský.

Život 
Byl třetí přeživší syn císaře Ferdinanda III. Jeho matka Marie Leopoldina Tyrolská zemřela krátce po jeho narození. Od dětství byl předurčen k církevní dráze a ze svého příbuzenství vytěžil spoustu výnosných úřadů.

Jako jedenáctiletému byla Karlu Josefovi provedena první tonzura. O dva roky později se stal koadjutorem v Pasově a od roku 1662 byl biskupem pasovským a velmistrem řádu německých rytířů. V následujícím roce se stal knížetem-biskupem vratislavským a biskupem olomouckým.

K tomu spravoval opatství Murbach a lüderské opatství v Alsasku. Všechny tyto významné úřady získal po svém strýci Leopoldu Vilémovi. Dlouho se z nich však neradoval. Od dětství churavěl a zemřel ve věku 14 let. Žádného ze svých úřadů se proto reálně neujal. Ve všech byl jako neplnoletý zastupován.

Stejně jako jeho rodiče a další členové habsburského rodu byl pohřben v „Nové kryptě“ ve vídeňské Císařské hrobce. Jeho vnitřnosti byly pochovány odděleně a jsou uloženy ve Vévodské hrobce.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura 
 
 d'Elvert Christian, Die Hoch- und Deutschmeister und olmützer Bischöfe Leopold Wilhelm und Carl Joseph, Erzherzoge von Oesterreich, Notizen-Blatt der historisch- statistischen Section der k. k. mährisch-schlesischen Gesellschaft des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde 1863, 49-55, 61-62.

Externí odkazy 
 Duchovní hodnosti arcivévody Karla Josefa 
 Vratislavská arcidiecéze 
 Diecéze v Pasově 
 Arcidiecéze olomoucká 
 

Karel Josef
Rakouští princové
Karel Josef
Kanovníci olomoucké kapituly
Velmistři řádu německých rytířů
Pasovští biskupové
Olomoučtí biskupové
Vratislavští biskupové
Pohřbení v císařské hrobce ve Vídni
Narození 7. srpna
Narození v roce 1649
Úmrtí 27. ledna
Úmrtí v roce 1664
Muži
Úmrtí v Linci
Habsburkové v 17. století